Gornja Trepča (Nikšić), een plaats in de Montenegrijnse gemeente Nikšić
 Gornja Trepča (Čačak), een plaats in de Servische gemeente Čačak